Резерв флоту (Велика Британія) () або Королівський військово-морський резерв — організований активний резерв Королівського військово-морського флоту Великої Британії, укомплектований приписним особовим складом, оснащений зброєю і військовою технікою, який утримується у постійній бойовій та мобілізаційній готовності, невід'ємна складова Королівської військово-морської служби Великої Британії.

Див. також 
 Спеціальна човнова служба
 Резерв Армії (Велика Британія)
 Королівська морська піхота Великої Британії
 Повітряні сили флоту Великої Британії
 Резерв ВМС США
 Військовий резерв України

Посилання 

 ROYAL NAVAL RESERVE
 Royal Naval Reserve service records 1860-1955

Примітки 

Збройні сили Великої Британії
Військово-морський флот Великої Британії
Військові формування, засновані 1859
Військовий резерв